Plaats in Indonesië
 Pasireurih (Cipeucang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Pasireurih (Cisata), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam